Johannes Scheyring ist der Name folgender Personen:

* Johannes Scheyring (Theologe) (auch Johannes Ziering; 1454–1516), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johannes Scheyring (Jurist) (auch Johannes Ziering; 1505–1555), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Magdeburg